Abdelhak Kherbache (1995-), lutteur libre algérien.
 Mohamed Ismail Kherbache (1990-), footballeur algérien.
 Yasmine Kherbache (1972-), femme politique belge flamande.